

Sigle 
 Ente acquedotti siciliani – ente regionale che gestiva tutti gli acquedotti della Sicilia
 European Administrative School – Scuola europea di amministrazione
 East Asia Summit (Vertice dell'Asia orientale) – forum organizzato annualmente dai leader di 16 paesi della regione dell'Asia orientale
 Emiblocco anteriore sinistro – alterazione nel sistema di conduzione del cuore
 Equivalent AirSpeed – Velocità equivalente

Codici 
 EAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fuenterrabia, San Sebastián, Spagna

Mineralogia 
 Eas – abbreviazione di eastonite

Altro 
 Eas – città di Vanuatu
 Eas – Personaggio dell'anime Fresh Pretty Cure!
 EAS – Modello di comunicazione all'Agenzia Entrate per gli enti associativi

Note